Колпа́к или Калпа́к ( шапка):
 Колпак — разновидность головного убора, в том числе и защитного:
 Ак-калпак
 Клобук
 Калфак
 Феска
 Фригийский колпак
 Паннонский колпак
 Ночной колпак
 Колпак — тип шлема.
 Греческий колпак

Фамилия 
 Колпак, Василий Михайлович (1928—1998) — советский шахтёр. Герой Социалистического Труда (1958).
 Колпак, Марош (род. 1971) — словацкий гандболист.

Другое 
  — декоративная накладка на колесо автомобиля.
 Колпак кольчатый — съедобный гриб.
 Колпак свободы — одно из названий Псилоцибе полуланцетовидной.
 Колпак или меотис — природный камень, добываемый в Крыму, разновидность известняка.
 Колпак — прежнее название села Хлебное в Белогорском районе Крыма.
 Колпак — левый приток реки Восточный Булганак в Крыму.
 Колпак — песня рок-группы «АукцЫон».
 Сырный колпак — столовая посуда.

См. также 
 
 Под стеклянным колпаком
 Красный колпак

Примечания